CLO Puede significar:

 Clo, unidad de medida del índice de indumento.
 CLO, código IATA del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (Colombia).
 CLO (Consejo de la Lengua Occitana), organismo de codificación del idioma occitano.